Marzona steht für:

 Marzona (Sammlung), eine private Kunstsammlung

Marzona ist der Familienname folgender Personen:

 Egidio Marzona (* 1944), deutsch-italienischer Sammler und Mäzen